Manuela Malasaña (opstandeling) - heldin/symbool van de opstand van 2 mei 1808 in Madrid
 Manuela Malasaña (metrostation) - metrostation in Madrid vernoemd naar bovenstaand persoon